Partido Comunista (span., port. ‚kommunistische Partei‘) heißen:

 Partido Comunista de la Argentina (PCA), Partei in Argentinien
 Partido Comunista Boliviano (PCB), Partei in Bolivien
 Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partei in Brasilien
 Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partei in Brasilien
 Partido Comunista de Chile (PC oder PCCh), Partei in Chile
 Partido Comunista Colombiano (PCC), Partei in Kolumbien
 Partido Comunista de Cuba (PCC), Partei in Kuba 
 Partido Comunista del Ecuador (PCE), Partei in Equador  
 Partido Comunista de España (PCE), Partei in Spanien
 Partido Comunista de Honduras (PCH), Partei in Honduras
 Partido Comunista Mexicano (PCM), Partei in Mexiko

 Partido Comunista Paraguayo (PCP), Partei in Paraguay
 Partido Comunista Peruano (PCP), Partei in Peru
 Partido Comunista Português (PCP), Partei in Portugal
 Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), Partei in Spanien
 Partido Comunista Salvadoreño (PCS), Partei in El Salvador
 Partido Comunista de Uruguay (PCU), Partei in Uruguay
 Partido Comunista de Venezuela (PCV), Partei in Venezuela

Siehe auch: 
 Liste kommunistischer Parteien
 Parti Communiste
 Partito Comunista
 Partido Socialista Popular